Santomasini – abitanti di San Tomaso Agordino
Santomasini – abitanti di San Tomaso di Majano